Tenente Cascavel é um supergrupo formado em 2008 por ex-integrantes de duas das principais bandas da história do rock gaúcho, Os Cascavelletes e TNT. Com a ausência dos vocalistas principais das duas bandas, os integrantes revezam-se nos vocais de muitos hits que compõem os shows.

Apesar de ter nascido como um projeto revivalista, o grupo já tem três composições recentes gravadas: "A Notícia", "O Que Eu Preciso" e "Te Mexe de Uma Vez", ambas disponíveis para audição na página do Myspace.

Integrantes

Formação atual
Tchê Gomes: vocal, guitarra
Luciano Albo: baixo, violão, guitarra, vocal
Frank Jorge: teclados, baixo, guitarra, vocal
Fábio Ly: bateria

Ex-integrantes
Márcio Petracco: guitarra, pedal steel, vocal
Alexandre Barea: bateria
Paulo Arcari: bateria

Discografia 

 (2016) Com Quantos Paus Se Faz Rock'n Roll! (DVD)
 (2019) Eletrizante Radar (EP)

Prêmios e indicações

Prêmio Açorianos

Ligações externas
MySpace oficial
RockBox
Durango-95

Bandas de hard rock do Brasil
Bandas de rock
Bandas de rock alternativo
Bandas de pop rock do Brasil
Bandas de Porto Alegre
Rock do Rio Grande do Sul
Bandas formadas em 2008
Supergrupos do Brasil